

Wydarzenia 

 Romulus założył miasto Rzym (jedna z hipotez).

Przypisy